Laguna Seca kan syfta på:
 Weathertech Raceway Laguna Seca – en racerbana i Kalifornien, USA

Belize 

 Laguna Seca (träsk), Orange Walk, 
 Laguna Seca (lagun i Belize, Corozal),

Honduras 

 Laguna Seca, Honduras, ort,

Mexiko 

 Laguna Seca, Sultepec, ort, 
 Laguna Seca, Zacatecas, ort, 
 Laguna Seca, Oaxaca, ort,  
 Laguna Seca, Morelos, ort, 
 Laguna Seca, Acatepec, ort, 
 Laguna Seca, Malinaltepec, ort, 
 Laguna Seca, Tuxpan, ort, 
 Laguna Seca, El Oro, ort, 
 Laguna Seca, Puebla, ort, Eloxochitlán, 
 Laguna Seca, Maravatío, ort, 

Robotskapade Hondurasförgreningar